Louis Aubert – compositore e critico musicale francese
Louis Aubert – parlamentare e produttore cinematografico francese
Louis Aubert – pittore francese, figlio di Jacques Aubert